Le championnat de France de football 2011-2012 est la 74e édition  de la première division française. Lors de cette saison, le Lille OSC défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 sont promues de Ligue 2.

Chacun des vingt clubs participants au championnat est confronté à deux reprises aux dix-neuf autres.

Quatre places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (2 places directes en Ligue des champions, 1 en barrages et 1 aux barrages de la Ligue Europa). Les autres places européennes sont celles du vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue qui sont qualificatives respectivement pour la phase de poules et pour le troisième tour de barrages de la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Ligue 2.

Le championnat s'achève le  sur le sacre du Montpellier HSC pour la première fois de son histoire. C'est le premier vainqueur inédit depuis Lyon en 2002. Cette saison est aussi marquée par la relégation de l'AJ Auxerre, une première pour le club depuis sa promotion en 1980.

Clubs participants 

Les 17 premiers du Championnat de France de football 2010-2011 ainsi que les trois premiers de la Ligue 2 2010-2011 participent à la compétition.

Légende des couleurs :

Compétition

Classement 

|}

Matchs

Domicile et extérieur

Statistiques

Leader par journée

Évolution du classement

Statistiques diverses

Buts 

 Meilleure attaque : Paris Saint-Germain (75 buts marqués)
 Meilleure défense : Toulouse Football Club et Montpellier HSC (34 buts encaissés)
 Premier but de la saison : Anthony Mounier  pour l'OGC Nice contre l'Olympique lyonnais (1-3), le .
 Premier but contre son camp : Franck Béria  pour Lille OSC en faveur de l'AS Nancy-Lorraine (1-1), le .
 Premier penalty : Jussiê  pour les Girondins de Bordeaux contre l'AS Saint-Etienne (1-2), le .
 Premier doublé : Souleymane Camara  , pour Montpellier face à Rennes (4-0), le .
 Premier coup du chapeau : Dennis Oliech    pour l'AJ Auxerre face au FC Sochaux (4-1), le 
 Plus jeune buteur de la saison : M'Baye Niang à l'âge de 16 ans, 9 mois et 5 jours pour le compte du SM Caen face à Évian TG (4-2), le .
 But le plus rapide d'une rencontre : Yoan Gouffran  (13 secondes) pour les Girondins de Bordeaux contre l'AJ Auxerre (2-4), le 
 But le plus tardif d'une rencontre : Éric Mouloungui  pour l'OGC Nice face au Stade Malherbe de Caen, le 1er octobre 2011.
 Plus grande marge : 5 buts 
 Paris SG 6 - 1 FC Sochaux le 
 Stade rennais 5 - 0 Dijon FCO le 
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 9 buts 
 Lille OSC 4 - 5 Girondins de Bordeaux le 
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 6 buts
 La deuxième mi-temps de Évian TG 4 - 2 Montpellier HSC, le  (0–0 m.t.)
 La deuxième mi-temps de Lille OSC 4 - 5 FC Girondins de Bordeaux, le  (1–2 m.t.)
 La deuxième mi-temps de AS Saint-Étienne 4 - 2 FC Lorient, le  (0–0 m.t.)

Discipline 
 1443 cartons jaunes  (en moyenne : 38.0  / journée, 3.8  / match)
 108 cartons rouges  (en moyenne : 2.8  / journée, 0.3  / match)
 Premier carton jaune : Stéphane M'Bia  lors de Marseille - Sochaux, le 6 août 2011.
 Premier carton rouge : Pascal Berenguer  lors de Nancy - Lille, le 6 août.
 Carton rouge le plus rapide : Carlos Sánchez  lors de Valenciennes FC - AS Saint-Etienne, le 10 mars.
 Carton rouge le plus tardif : Saber Khalifa   lors de Montpellier - Évian TG, le  mai.
 Plus grand nombre de cartons jaunes dans un match : 9 cartons 
 Nice - Sochaux : à Xavier Pentecôte, Renato Civelli, Éric Mouloungui, François Clerc, Anthony Mounier (Nice) et Loïc Poujol, Edouard Butin et Ryad Boudebouz et Modibo Maïga (Sochaux)
 Plus grand nombre de cartons rouges dans un match : 3 cartons 
 Montpellier - Évian TG : à Younès Belhanda (Montpellier), Cédric Mongongu et Saber Khalifa (Évian TG)
 Ajaccio - Auxerre : à Samuel Bouhours, Arnaud Maire (Ajaccio) et Anthony Le Tallec (Auxerre)

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs français en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs français présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Calendrier 
Le calendrier général de la saison 2011-2012 a été entériné par le Conseil fédéral le 31 mars 2011. Le calendrier précis des matchs a été dévoilé le 10 juin 2011.

Voir aussi 

 Championnat de France de football de Ligue 2 2011-2012
 Championnat de France de football National 2011-2012
 Championnats de France amateur de football 2011-2012
 Championnat de France amateur 2 de football 2011-2012
 Coupe de France de football 2011-2012
 Coupe de la ligue française de football 2011-2012
 Trophées UNFP du football 2012

Notes et références 

France M1